Literatura
 It (romance) - de Stephen King

Cinema
 It (1927) - filme mudo com Clara Bow
 It! (filme) - filme de terror  (1967) com Roddy McDowall
 It! The Terror from Beyond Space - ficção científica de 1958
 It (1990) - telefilme baseado no livro de Stephen King
 It (2017) - filme baseado do livro de Stephen King, com Jaeden Martell

Outros usos
 it, código ISO 639 para língua italiana
 IT, código ISO 3166 para a Itália